

Astronomia 
 K6 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 K6 – codice vettore IATA di Kosmos Airlines (Russia)

Geografia 
 K6 (Karakorum 6) – Baltistan Peak, montagna del Karakorum

Informatica 
 AMD K6 – microprocessore della AMD

Matematica 
 K6 – grafo completo a sei vertici

Musica 
 K 6 – sonata in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel